

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Bronisławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Bronisławy – część wsi Karolków Szwarocki w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno  
 Bronisławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew